Platyulus är ett släkte av mångfotingar. Platyulus ingår i familjen koppardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koppardubbelfotingar
Platyulus